Jövő, idővonal, amely a jelen után következik
 Jövő idő igeidő, amellyel a beszélő a közlés ideje utánra helyezi az igével kifejezett cselekvést
Folyóíratok
 Jövő politikai napilap Pesten, 1848. december 1-december 30-ig
 Jövő politikai és vegyes tartalmú hetilap Pesten, 1862-1863-ban
 Jövő hetilap Aradon 1929-ben
 Jövő folyóirat Kolozsvárt 1935-ben
 Jövő napilap Aradon 1945-1950-ben, utódja a Vörös Lobogó